Rags to Riches kan syfta på:

 Rags to Riches (film) – en amerikansk film från 1941 i regi av Joseph Kane
 Rags to Riches (häst) – ett engelskt fullblod
 Rags to Riches (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 1987